Giovanni Pierluzzo (3 de abril de 1976) é um árbitro de futebol venezuelano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol da Venezuela